Šmeral (weibliche Form Šmeralová) ist der Familienname folgender Personen:

 Bohumír Šmeral (1880–1941), tschechischer Politiker, Journalist und Publizist
 Eva Šmeralová (* 1976), tschechische Fußballspielerin
 Jana Šmeralová (* 1980), tschechische Squashspielerin
 Vladimír Šmeral (1903–1982), tschechischer Schauspieler 

Šmeral ist der Name folgender Unternehmen:

 Šmeral Brno (früher Maschinenfabrik und Gießerei Storek), Maschinenfabrik in Brünn